

Caratteristiche tecniche 
È un centrocampista, in possesso di discrete doti tecniche.

Carriera 
Muove i suoi primi passi nelle giovanili della . Nel 2008 viene tesserato dal , che lo aggrega alla formazione Primavera. L'11 luglio 2009 viene acquistato dal , in Lega Pro Seconda Divisione. Nel 2014 viene ingaggiato dalla  – formazione sammarinese – per disputare i preliminari di Europa League. Esordisce nelle competizioni europee il 3 luglio 2014 in Folgore- (1-2).

Il 5 agosto 2016 viene tesserato dal , in Eccellenza. Il 20 gennaio 2017 firma un contratto di sei mesi con la , in Serie D. Il 23 agosto 2017 si accorda con , formazione impegnata nel campionato sammarinese. L'8 luglio 2022 viene ingaggiato dal .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 5 febbraio 2023.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
La Fiorita: 2017-2018, 2021-2022

 
La Fiorita: 2017-2018, 2020-2021

 
La Fiorita: 2018, 2021

Note

Collegamenti esterni